Эмиль Альфонс Райнхардт (; 4 апреля 1889, Вена — 25 февраля 1945, концлагерь Дахау) — австрийский писатель.

Биография и творчество 
Сын дипломата. Получил медицинское образование, учился у З. Фрейда, работал как врач и психоаналитик, сотрудничал с Я. Морено. Первую книгу стихов, «Часы и участи» (), отмеченную влиянием Рильке и Гофмансталя, выпустил в 1913 году. Примыкал к экспрессионистам, был близок к О. Кокошке, известен его портрет с женой, написанный Кокошкой в 1912 году.

В 1920 году составил антологию «Весть. Новая австрийская поэзия» (). В 1922—1926 годах работал редактором в мюнхенском издательстве Drei-Masken-Verlag, составлял для издательства Пауля Листа книжную серию «Эпикон», включающую наиболее значительные романы мировой литературы, переводил на немецкий язык произведения Бальзака, Флобера, Франсиса Жамма, Киплинга и других авторов. В этот же период Райнхардт опубликовал ряд исторических романов, из которых наибольший успех имела биография Элеоноры Дузе (1928, переведена на английский, французский, итальянский, португальский, польский и латышский языки; выдержала 15 изданий).

C 1924 года жил в Италии, с 1928 — во Франции, где после аншлюса Австрии входил в состав антифашистской «Лиги за духовную Австрию» вместе с Францем Верфелем, Робертом Музилем, Йозефом Ротом, Бруно Вальтером и другими. В 1940 году после оккупации Франции, был интернирован немцами. Затем освобождён, установил контакты с французскими и итальянскими коммунистами. В 1943 году был вновь арестован, заключён в лагерь в Компьене, а в 1944 году отправлен в концлагерь Дахау, где погиб от сыпного тифа.

Библиография 
 Stunden und Schicksale. — Leipzig: H. Heller, 1913
 Das Abenteuer im Geiste. — Berlin: S. Fischer, 1917
 Tiefer als Liebe: Gedichte. — Berlin: S. Fischer, 1919
 Die unendliche Reihe: Gedichte und Aufrufe. — Wien: Ed. Strache, 1920
 Der schöne Garten; ein Märchen. — Wien: Ed. Strache, 1920
 Der junge Helmbrecht; oper in einem vorspiel und drei akten. — Wien: Universal-edition, 1921
 Ferien: eine Erzählung. — Wien; Berlin; Leipzig: Rikola Verlag, 1922
 Das leben der Eleonora Duse. — Berlin: S. Fischer, 1928
 Napoleon der Dritte und Eugénie; Tragikomödie eines Kaisertums. — Berlin: S. Fischer, 1930
 Josephine, eine Lebensgeschichte. — Berlin: S. Fischer, 1932

Посмертные издания

Литература

Примечания

Ссылки 

 

Немецкие писатели XX века
Редакторы Австрии
Участники французского движения Сопротивления
Умершие от сыпного тифа